Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2014 проводился с 1 по 8 марта 2014 в городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победителями чемпионата (в 1-й раз в своей истории) стала команда скипа Нина Спатола, победившая в финале команду скипа Эллисон Поттингер. Бронзовые медали завоевала команда скипа Кассандра Поттер.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2014.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1, «1-я команда против 2-й»). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2, «3-я команда против 4-й»). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источники: Команды (в веб-архиве). )

 Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

 Тай-брейк 

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 

1-я команда против 2-й. 6 марта, 20:003-я команда против 4-й. 6 марта, 20:00 Полуфинал 7 марта, 16:00 Финал 8 марта, 10:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница чемпионата (в веб-архиве).

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2014
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2014

Спорт в США в 2014 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Филадельфии
Март 2014 года